Ferruccio Spinetti – contrabbassista e compositore italiano (1970 – )
Henry Spinetti – bassista gallese (1951 – )
Sandro Spinetti – ex cestista italiano (1940 – )
Victor Spinetti –  attore britannico (1929-2012)